Моріс Еду (;  18 квітня 1986, Фонтана) — американський футболіст.
 Еду Драсена (Едуардо Луїс Абонізіо де Соуза) (;  18 травня 1981, Драсена, Бразилія) — бразильський футболіст.